Guy Standing (1873-1937), acteur britannique ;
Guy Standing (né en 1948), économiste britannique ;
Herbert Standing (1846-1923), acteur britannique ;
Jack Standing (1886-1917), acteur britannique ;
Joan Standing (1903-1979), actrice britannique ;
Percy Standing (1882-1950), acteur britannique ;
Wyndham Standing (1880-1963), acteur britannique.